Ruginoasa peut désigner diverses localités de Roumanie :

Communes

 Ruginoasa dans le județ de Neamț,
 Ruginoasa dans le județ de Iași.

Villages

 Ruginoasa, commune de Valea Iașului, județ d'Argeș,
 Ruginoasa, commune de Brăești, județ de Buzău,
 Ruginoasa, commune de Cuzăplac, județ de Sălaj.